Ома́р Абу́ Ри́ша (, 1910—1990) — сирийский поэт и дипломат. Писал на арабском языке.

Биография 
Родился 10 апреля 1910 года в богатой и образованной семье в городе Манбидж в вилайете Алеппо Османской империи (сейчас на территории Сирии). Окончил школу в Алеппо, затем учился в Дамасском университете и Американском университете Бейрута, где получил степень бакалавра естественных наук. В 1931 году отец отправил его в Великобританию изучать химическую технологию в Манчестерском университете и знакомиться с текстильной промышленностью. Однако там молодой человек нашёл иное призвание — в литературе и в поэзии, в частности.

Через год вернувшись в Сирию, он присоединяется к национальному движению против французской оккупации. Помимо занятий политикой, он пишет стихи и работает в публичной библиотеке Алеппо. В 1948 году избран членом Академии наук. С обретением Сирией независимости началась его дипломатическая карьера, продолжавшаяся до 1970 года: сначала как атташе по культуре в Лиге арабских государств, а затем как посла Сирии (с 1958 года — Объединённой Арабской Республики):

 1949—1953 — в Бразилии
 1953—1954 — в Аргентине и Чили
 1954—1959 — в Индии
 1959—1961 — в Австрии
 1961—1964 — в США
 1964—1970 — в Индии.

С 1970 года на пенсии. В 1977 году перенёс операцию на сердце. Умер 15 июля 1990 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), откуда его тело было перевезено в Сирию и похоронено в Алеппо.

Творчество 
По собственному признанию, в начале своей поэтической карьеры Омар восхищался творчеством великих классических поэтов эпохи династии Аббасидов (таких как аль-Бухтури и Абу-Таммам) и их последователей среди современных неоклассицистов подобных Шауки, но со временем устал от них и стал искать более индивидуальные голоса в этой традиции. Его любимыми зарубежными поэтами были Эдгар Аллан По и Шарль Бодлер. Также на него повлияли поэты из арабо-американского литературного общества «Al-Rabitah al-Qalamiyah», созданного в 1915 году.

Драмы в стихах 
 «Ди-Кар» ()
 «Суд поэта» ()
 «Аль-Хусейн ибн Али» ()
 «Семирамида» ()
 «Тадж-Махал» ()
 «Потоп» ()

Поэтические сборники 
 «Поэмы» (1936)
 «Стихи Омара Абу Риша» (1947)
 «Избранное» (1959)
 «Собрание сочинений», т.1 (1971)

Примечания

Ссылки 
 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=23&start=0 
 «Краткая литературная энциклопедия», т.1, М., 1962
 
 

Поэты Сирии
Выпускники Манчестерского университета
Послы Сирии в Бразилии
Послы Сирии в Аргентине
Послы Сирии в Чили
Послы Сирии в Индии
Послы Сирии в Австрии
Послы Сирии в США